Виктория Андреевна Агалакова (род. 30 августа 1996, Санкт-Петербург) — российская актриса театра и кино.

Биография 
Родители Виктории приехали в Санкт-Петербург из казахстанского города Усть-Каменогорска где у них в 1996 году и родилась дочь. В 14 лет Виктория работала в Театре музыкальной комедии. Первая роль в кино — в фильме «Гармония. Город счастья» (2009), который так и не вышел на экраны. Известность Виктории принесли роли в фильмах ужасов «Невеста» (2017), «Русалка. Озеро мёртвых» (2018) и в фантастическом фильме 2020 года «Вратарь Галактики».

Фильмография

Примечания